BBC Knowledge (televisiekanaal), een Brits televisiekanaal
 BBC Knowledge (internationaal televisiekanaal), een Brits internationaal televisiekanaal
 BBC Knowledge (tijdschrift), een Brits sciencefictiontijdschrift